Hanker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hanker (1885–1967), deutscher Bauer, Kaufmann und Politiker (DP)
 Garlieb Hanker (1758–1807), deutscher Jurist und Dichter 
 Peter Hanker (* 1964), deutscher Bankmanager und Buchautor